Joaquim Borràs i Canut (Esplugues de Llobregat, 1942), jugador del Barça
 Joaquim Borràs Compte (Reus, 1804 -60), comerciant, propietari i polític català
 Joaquim Borràs i de March (Reus, 1859 - Vilafortuny, Cambrils, 1926), advocat i escriptor català